Diverse alture delle Isole Fær Øer si chiamano Fjallið:
Fjallið – a Gjógv
Fjallið – a Haldarsvík
Fjallið – a Sandvík
Fjallið – a Strendur
Fjallið – a Streymoy
Fjallið – a Trungisvágur
Fjallið – a Tórshavn